Hummel kan syfta på:

 Hummel (artilleri) – en tysk bandkanonvagn från andra världskriget
 Hummel (musikinstrument) – ett musikinstrument
 Hummel International – ett danskt klädmärke
 Hummel (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Mount Hummel, berg i Antarktis